Agostino Borio – matematico italiano
 Alessandra Borio – ex canottiera italiana
 Carlo Maria Borio di Tigliole – diplomatico e giurista italiano
 Michele Angelo Borio – militare piemontese